Park Zachodni w Warszawie, od 2022 pn. park Pięciu Sióstr
 Park Zachodni we Wrocławiu

Zobacz też 
 West Park
 Westpark (metro w Monachium)